Фітінгоф; Фітінгхоф; Фітингоф

 Фітінгоф — дворянський рід з Вестфалії.

 Арнольд фон Фітінгхоф (? — 1364) — 26-й магістр Лівонського ордену в 1360—1364 роках.
 Фітінгоф Борис Іванович (1767—1828) — російський ботанік.
 Бруно Олександрович фон Фітінгоф (1849—1905) — російський морський офіцер, учасник Цусімської битви.
 Генріх фон Фітингоф (1887—1952) — німецький воєначальник, генерал-полковник. Учасник Першої та Другої світових воєн.
 Егон фон Фітінгоф (1903—1994) — німецько-швейцарський художник.
 Жанна де Фітінгоф (1875—1926) — - бельгійська письменниця.
 Жорж Мішель Фітінгоф (1722—1807) — генерал-майор Францущької революції.
 Конрад фон Фітінгхоф (? — 1413) — 30-й магістр Лівонського ордену в 1401—1413 роках.
 Отто Герман фон Фітінгоф (1722—1792) — діяч просвітництва в Російській імперії.
 Фрідріх фон Фітінгоф (1624—1691) — данський гофмейстер.
 Фітінгоф-Шель Борис Олександрович (1829—1901) — композитор і музичний критик в Російській імперії, автор музики опери «Мазепа».

Фітінгоф — селище в Пічаєвському районі Тамбовської області.
 Фітінгоф — залізнична станція Куйбишевської залізниці на лінії Пенза — Ряжськ.
німецькі прізвища